Farnabaz može značiti više osoba:

 Farnabaz I., perzijski plemić i satrap Frigije.
 Farnabaz II., perzijski plemić i satrap Frigije.
 Farnabaz III., perzijski plemić i satrap Frigije i Cilicije.